Bebenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Engelhardt von Bebenburg († 1410)
 Franz Karg von Bebenburg (1910–2003), deutscher Verleger des völkischen Spektrums, oftmals in Kooperation mit Verlag Hohe Warte, einem Verlag der Ludendorffer, in Pähl
 Friedrich von Bebenburg (14. Jahrhundert), Johanniterkomtur in Rothenburg
 Gertrud Karg-Bebenburg, österreichische Schriftstellerin
 Georg von Bebenburg (Jörg; † 1472), Stifter für das Kloster Anhausen (Satteldorf) 
 Johann Friedrich Karg von Bebenburg (1648–1719), kölnischer Kanzler
 Joseph Theodor Johann Baptist Freiherr von Karg-Bebenburg (1833–1899), fränkisch-bayerischer Adeliger, Offizier, Beamter, Philanthrop und Hundezüchter
 Lupold von Bebenburg (ca. 1297–1363), Rechtsgelehrter, Offizial des Würzburger Bischofs und als Lupold/Leopold III. Bischof von Bamberg von 1353 bis 1363
 Pitt von Bebenburg (* 1961), deutscher Journalist und Chefreporter der Frankfurter Rundschau
 Walter Erich Karg von Bebenburg (1927–1980), deutscher Chemiker und Schriftsteller, siehe Walter E. Richartz
 Wilhelm der Ältere von Bebenburg († 1412)
 Wilhelm der Jüngere von Bebenburg († 1416)
 Wilhelm von Bebenburg, 1496–1502 Amtmann von Lobenhausen, gestorben 1516 als letzter Mann des Geschlechts

Siehe auch:
 Ruine Bebenburg, eine Burgruine in Rot am See